Ву́лиця Генера́ла Пу́хова — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вулиця Генерала Пухова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Генерала Пухова — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці, названі на честь людей